Karatay (district), een Turks district in de provincie Konya
 Karatay (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Karatay